Lezhë (prefectuur), een prefectuur in Albanië
 Lezhë (district), een district in het gelijknamige prefectuur
 Lezhë (stad), de hoofdstad van het district en de prefectuur

Zie ook 
 Besëlidhja Lezhë